Marek Modrzejewski, muzyk
 Marek Modrzejewski (1984-), hokeista